«Песнь палача» — кинофильм 1982 года режиссёра Лоуренса Шиллера с Томми Ли Джонсом в главной роли. Основан на реальных событиях. Экранизация одноимённого романа.

Сюжет 
Фильм рассказывает о последних 9 месяцах жизни хладнокровного убийцы Гэри Гилмора (Томми Ли Джонс), приговорённого к смертной казни.

В ролях 
 Томми Ли Джонс — Гэри Марк Гилмор
 Розанна Аркетт — Николь Бэйкер
 Кристин Лахти — Брэнда Никол
 Илай Уоллак — дядя Верн
 Дженни Райт — Эйприл Бэйкер
 Рэнс Ховард — лейтенант Джонсон
 Чарльз Сайферс — Ноэлл Вуттон
 Грейс Забриски — Кэтрин Бэйкер
 Уолтер Олкевич — Пит Гэлован

Награды и номинации 
 1983 — 2 премии «Эмми» в категориях «Лучшие редакторы звука к фильму» и «Лучший актёр мини-сериала».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1982 года
Телефильмы США
Фильмы-драмы США
Смертная казнь в фильмах
Фильмы Лоуренса Шиллера